Кубок Владимира Сальникова — ежегодные международные соревнования по плаванию в 25 метровом бассейне, традиционно проводимые в декабре в Санкт-Петербурге. Состязание названо в честь четырёхкратного олимпийского чемпиона Владимира Сальникова. Первый турнир «Кубок Владимира Сальникова» состоялся в 2007 году. В турнире принимают участие лучшие пловцы России и мира в соответствии с рейтингами ФИНА и Всероссийской федерации плавания. За всю историю Кубка Владимира Сальникова участниками турнира было установлено сотни рекордов разного уровня.

Руководство проведением соревнованиями 
Соревнования проводят:
Общественная организация «Всероссийская федерация плавания»; Региональная физкультурно-спортивная организация «Федерация Санкт-Петербурга по плаванию».
Содействие в организации и проведении соревнований осуществляют: Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга; Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение; «Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга»; Некоммерческое партнерство "Содействия развитию плавания «Кубок Владимира Сальникова».
Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная судейская коллегия (ГСК), утвержденная Всероссийской федерацией плавания.
Цель проведения соревнований состоит в популяризации и развитие плавания в России и в городе Санкт-Петербурге, повышение уровня спортивного мастерства, укрепление международных спортивных связей.

Участники соревнований и условия проведения 
К соревнованиям допускаются спортсмены мужчины старше 15 лет и женщины старше 13 лет, имеющие квалификацию не ниже мастера спорта России.
Участие в соревнованиях принимают не более 250 спортсменов по официальному рейтингу Всероссийской
федерации плавания за период с 1 января по 10 ноября года проведения состязания,
не более 50 лучших спортсменов Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, не более 50 иностранных спортсменов по приглашению Оргкомитета и не более 10 спортсменов по индивидуальному приглашению
Оргкомитета.

Соревнования проводятся в следующих дисциплинах:

Вольный стиль: 50 м, 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м (только мужчины);

На спине: 50 м, 100 м, 200 м;

Брасс: 50 м, 100 м, 200 м;

Баттерфляй: 50 м, 100 м, 200 м;

Комплексное плавание: 100 м, 200 м;

Эстафеты: 4×100 м вольным стилем — смешанная, 4×50 м комбинированная — смешанная.

Финансирование соревнований 
Расходы по организации и проведению соревнований осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.
Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и проведению соревнований, осуществляют: Всероссийская федерация плавания, региональная физкультурно-спортивная организации «Федерация Санкт-Петербурга по плаванию», некоммерческое партнерство "Содействие развитию плавания «Кубок Владимира Сальникова».
Расходы по командированию (проезд) участников соревнований обеспечивают командирующие организации.

Таблица призовых выплат

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «Кубок Владимира Сальникова»

Международные спортивные соревнования в Санкт-Петербурге
Международные соревнования по плаванию в России